Matcherna i Grupp G i kvalspelet till Europamästerskapet i fotboll 2016 spelades från 8 september 2014 till 12 oktober 2015. Totalt deltog sex landslag som tävlade om 2 direktplatser och en playoff-plats till Europamästerskapet i fotboll 2016.

Matcher

Matchdag 1

Matchdag 2

Matchdag 3

Matchdag 4

Matchdag 5

 

Ryssland tilldelades segern med 3–0 efter att matchen avbrutits i den 67:e minuten på grund av våld från publiken och bråk mellan spelarna. Ställningen var 0–0 och Ryssland hade precis missat en straff innan tumult uppstod och matchen bröts. Detta var den andra fördröjningen av matchen efter att den ryska målvakten Igor Akinfejev fått en bengal i huvudet från montenegrinska supportrar i den första matchminuten, något som fördröjde matchen med 33 minuter. Som straff fick Montenegro spela nästa kvalmatch inför tomma läktare, och de montenegrinska och ryska fotbollsförbunden bötfälldes med 50 000 € respektive 25 000 € vardera.

Matchdag 6

Matchdag 7

Matchdag 8

Matchdag 9

Matchdag 10

Referenser

Källor
 Uefa.com - Officiell webbplats för grupp G

G